Peter Boyle puede referirse a varias personas:

 Peter Boyle (1935 – 2006), actor estadounidense.
 Peter Boyle (1951 – 2013), futbolista escocés.